Alexander Koschewnikow ist der Name folgender Personen:
 Alexander Wiktorowitsch Koschewnikow (* 1958), sowjetischer Eishockeyspieler
 Alexander Wladimirowitsch Koschewnikow, russischer Name des französischen Philosophen Alexandre Kojève (1902–1968)